God Is a DJ () – это второй сингл, выпущенный американской поп певицей Pink с её третьего альбома Try This (2003). Она о свободе, о любви к жизни и о жизни на полную катушку. В ней присутствует метафорическая фраза: «Если Бог – диджей/То жизнь – танцплощадка/Любовь – это ритм/А ты – музыка». Она достигла 6 строки в Dutch Top 40 и 11 в UK Singles Chart. Песня появилась в саундтреке к фильму 2004  года Дрянные девчонки.

Клип 
В этом клипе Pink просыпается после очередной тусовки, далее имеют место сцены, где Pink и другие (предположительно её соседи по комнате) одеваются, едут в метро и собираются в ночной клуб. Клип дебютировал на MTV в Total Request Live 10 строкой 22 января 2004 and peaked at number six.

Список композиций и форматы 
 Британский CD1
"God Is a DJ" — 3:43
"Trouble" (Hyper Remix Edit) — 3:50

 Британский CD2
"God Is a DJ" — 3:43
"Trouble" (Акустическая Версия) — 3:43
"God Is a DJ" (D-Bop Vocal Remix) — 6:36

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Пинк
Песни, написанные Пинк
Песни, написанные Билли Манном
Синглы Arista Records
Песни дэнс-рока